Mit dem Begriff Schlacht bei Lacolle Mills werden verschiedene Schlachten bezeichnet.

Während des Britisch-Amerikanischen Krieges:

Erste Schlacht bei Lacolle Mills am 27. November 1812 
Zweite Schlacht bei Lacolle Mills am 30. März 1814

Während der Niederkanada-Rebellion:

Schlacht von Lacolle (1838)